Het chemisch element molybdeen (Mo), met een atoommassa van 95,96(2) u, bezit 6 stabiele isotopen: 92Mo, 94Mo, 95Mo, 96Mo, 97Mo en 98Mo, waarvan de laatste het meest abundant is (ongeveer 24%). De overige 26 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halveringstijd (de meeste minder dan een seconde).

De kortstlevende isotoop van molybdeen is 83Mo, met een halfwaardetijd van ongeveer 23 milliseconden. De langstlevende is 100Mo, met een halfwaardetijd van 8,5 triljoen jaar. De facto kan dit nuclide eveneens als stabiel worden beschouwd, omdat de halfwaardetijd honderden miljoenen malen groter is dan de leeftijd van het universum. Molybdeen-100 komt eveneens in de natuur voor; de abundantie bedraagt 9,67%. Het vervalt via dubbel bètaverval tot de stabiele isotoop 100Ru.

Stabiliteit 
Alle stabiele isotopen worden geacht via onder meer radioactief verval over te gaan naar nog stabielere isotopen, hoewel dit verval nog nooit is waargenomen. 92Mo, met een halfwaardetijd van 190 triljoen jaar, zou via dubbel bètaverval overgaan in de stabiele isotoop 92Zr. De isotopen 94Mo tot en met 97Mo zouden in staat zijn spontane splijting te ondergaan. De isotoop 98Mo, met een halfwaardetijd van 100 biljoen jaar, zou via dubbel bètaverval vervallen tot de stabiele isotoop 98Ru.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element